Појам Мирјана Марић може да се односи на:
Мирјана Марић (модна креаторка),
Мирјана Марић (шахисткиња),
Мирјана Марић (глумица)